Dribbling – gesto tecnico in alcuni giochi di squadra
 Dribbling – programma televisivo italiano
 Dribbling – videogioco del 1992